De Europese volleyballeague is een jaarlijks volleybaltoernooi dat werd geïntroduceerd in 2004. Het is de Europese variant van de FIVB World League. Na een voorronde eindigt het toernooi met de final four, georganiseerd in één stad. In 2009 werd de vrouwenvariant geïntroduceerd.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Medailletabel

Mannen

Vrouwen

Referenties
 Uitslagen